Anne Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Anne Bartsch (Kommunikationswissenschaftlerin) (* 1971), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Anne Bartsch (Eishockeyspielerin) (* 1995), deutsche Eishockeyspielerin